{| style=float:right
 | 

«Єва» () — франко-бельгійський мелодраматичний фільм 2018 року, поставлений режисером Бенуа Жако за романом Джеймса Гедлі Чейза з Ізабель Юппер у головній ролі.

Фільм було відібрано для участі в головній конкурсній програмі 68-го Берлінського міжнародного кінофестивалю 2018 року.

Сюжет 
Багатонадійний письменник Бертран (Гаспар Ульєль) під час сильної хуртовини опиняється у притулку під одним дахом із спокусливою і загадковою куртизанкою Євою (Ізабель Юппер). Одержимий пристрастю до цієї фатальної жінкою, він не підозрює, хто вона насправді, і в яку небезпечну гру він залучений. Але в гонитві за славою, він готовий піти на все, щоб отримати незабутній і шокуючий фінал, можливо, головного свого роману, героїнею якого є Єва.

У ролях

Знімальна група

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
    (станом на 25.02.2018)
 

Фільми Франції 2018
Фільми-драми Франції
Фільми-драми Бельгії
Фільми-мелодрами Франції
Фільми-мелодрами Бельгії
Фільми французькою мовою
Фільми Бенуа Жако
Фільми EuropaCorp
БДСМ у фільмах
Екранізації творів Джеймса Гедлі Чейза
Екранізації романів